Anlass steht für:
 äußerer Beweggrund, siehe Motivation #Extrinsische Quellen
 Ereignis
 Veranstaltung (schweizerisch)